Der Neckarcup 2018 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Mai 2018 in Heilbronn stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2018 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 118 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 107 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 145 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 117 kB)

ATP Challenger Tour 2018
Tennisturnier in Heilbronn